Alphonse Maeder (1882-1971), un psychiatre et psychothérapeute suisse ;
 André Maeder (1942-), un astronome suisse ;
 Hellmuth Maeder (1908-1984), un Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Maeder peut aussi désigner :
 Maeder, un groupe de musique rock australien.